Coldwater kan syfta på:

Coldwater, Kansas
Coldwater, Michigan
Coldwater, Mississippi
Coldwater, Ohio